A 2007–2008-as szerb labdarúgó-bajnokság a szerb labdarúgó-bajnokság legmagasabb osztályának tizenhatodik alkalommal megrendezett bajnoki éve volt. 

A pontvadászat 12 csapat részvételével zajlott. A bajnokságot a Partizan Beograd csapata nyerte.

A bajnokság végeredménye

 A Partizan Beograd a 2007-08-as szezon bajnoka.
 A Banat Zrenjanin és a Bežanija kiesett a másodosztályba (Prva liga Srbije).

Külső hivatkozások
 Táblázatok és eredmények az RSSSF-en 

Szerb 1

Szerb labdarúgó-bajnokságok